Stengrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stengrund, Vörå, Österbotten, 
 Stengrund, Björneborg, Satakunta, 
 Stengrund, Iniö, Åboland, 
 Stengrund, Korpo, Åboland, 
 Stengrund, Pargas, Åboland, 
 Stengrund, Kimitoön, Åboland,

Se även
Stengrundet
Stengrunden (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar